Aglona (plaats)
 Aglona (gemeente)